Schnitterlied bezeichnet folgende Lieder:

 Es ist ein Schnitter, deutsches Volkslied
 Els Segadors, katalanische Landeshymne